Municipio de Vivian puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Vivian (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Sargent.
 Municipio de Vivian (condado de Lyman, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Lyman.
 Municipio de Vivian (condado de Waseca, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Waseca.